Norske Skog — норвежская компания, занимающаяся производством газетной и журнальной бумаги. Штаб-квартира компании располагается в Осло. Основана в 1962 году.

Список комбинатов 
По состоянию на 2008 год:
  Norske Skog Follum (Хёнефосс, Норвегия) 
  Norske Skog Skogn (Левангер, Норвегия)
  Norske Skog Saugbrugs (Халден, Норвегия)
  Norske Skog Parenco (Ренкюм, Нидерланды)
  Norske Skog Bruck (Брук-на-Муре, Австрия)
  Norske Skog Golbey (Лотарингия, Франция)
  Norske Skog Štětí (Штети, Чехия)
  Norske Skog Walsum (Дуйсбург, Германия)
  Norske Skog Bio Bio (Консепсьон, Чили)
  Norske Skog Pisa (Жагуариаива, Бразилия)
  Norske Skog Boyer (Тасмания, Австралия) 
  Norske Skog Albury (Олбери, Австралия) 
  Norske Skog Tasman (Каверау, Новая Зеландия)
  ЦБК Синг-Бури (Синг-Бури, Таиланд)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Норвегии